Modemuseum Antwerpen (MoMu)
Modemuseum Hasselt